Amoreiras pode-se referir a:
 Jardim das Amoreiras, na cidade de Lisboa;
 Mãe d'Água das Amoreiras, para abastecimento do Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa;
 Torres das Amoreiras, edifícios desenhados pelo arquitecto Tomás Taveira na cidade de Lisboa no anos 80, onde se localiza o Amoreiras Shopping Center;
 São Martinho das Amoreiras - freguesia do concelho de Odemira;
 Estação de Amoreiras-Odemira, interface ferroviária do concelho de Odemira;
 Chafariz das Amoreiras (Santa Cruz), no concelho da Praia da Vitória;
 Avenida das Amoreiras, avenida de Campinas.

Ver também 
 Amoreira

Desambiguação